Скальный монастырь в Зельве — музей под открытым небом в Каппадокии (с 1967 года).

В XI—XIII веках Зельве был важным центром местной христианской общины, здесь же возник монастырь Зельве. На территории монастыря находились церкви  («Церковь виноградных гроздей»),  («Рыбы») и Geyikli («Оленей»). До 1952 г. Зельве была населена: кроме церквей и часовен в скалах располагались жилые постройки, мельница, небольшая мечеть. С постоянным разрушением скал происходили обвалы в постройках и население было эвакуировано в Yeni Zelve («Новое Зельве»), в 2-х км. от прежнего поселения.

Церкви в Зельве 

 Юзюмлю Килисе (Üzümlü Kilise), фрески VIII—IX веков
 Балыкы Килисе (Balikli Kilise), названа так по находящейся там фреске.
 Geyikli Kilise
 Direkli Kilise или Yazili Kilise
 Hacli kilise
 Vaftizli Kilise, с простым декором в форме крестов.

См. также 
 Пещерные поселения Каппадокии

Литература 
 

Каппадокия
Центральная Анатолия
Пещерные церкви